Сосно́вка — река в России, в Северо-Байкальском районе Бурятии, на территории Баргузинского заповедника. Впадает в озеро Байкал.

География 
Длина реки — 29 км.

Берёт начало в западных отрогах Баргузинского хребта, в 19 км по прямой к востоку от бухты Сосновка, при слиянии Левой Сосновки и Правой Сосновки, и течёт в западном направлении.

У истока река имеет следующие характеристики: ширина — 31 метр, глубина — 0,8 метра, грунт дна каменистые. В устье река имеет следующие характеристики: ширина — 46 метров, глубина — 1,3 метра, грунт дна твёрдый.

Поселения на берегах реки отсутствуют.

Река с востока впадает бухту Сосновка озера Байкал.

Протекает преимущественно в гористой местности, устье низменное. Климат резко континентальный.

Притоки 
По расстоянию от устья:
 12 км — Бударман (правый) ()
 29 км — Левая Сосновка (левый) ()
 29 км — Правая Сосновка (правый) ()

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Бассейновый округ — Ангаро-Байкальский
 Речной бассейн — бассейны малых и средних притоков средней и северной части озера Байкал
 Речной подбассейн — отсутствует
 Водохозяйственный участок — бассейны рек средней и северной части озера Байкал от восточной границы бассейна реки Ангары до северо-западной границы бассейна реки Баргузин.

Примечания 

Реки, впадающие в Байкал
Реки Северо-Байкальского района
Баргузинский заповедник